La Serie A 1939-1940 è stata la 40ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (l'11ª a girone unico), disputata tra il 17 settembre 1939 e il 2 giugno 1940 e conclusa con la vittoria dell', al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Aldo Boffi () con 24 reti.

Stagione

Antefatti
A tener banco nelle cronache dell'estate del 1939 fu un "caso" che riguardò il calciatore più popolare dell'epoca: già reduce da una stagione in ombra, Meazza rimase escluso dalla rosa titolare dell'Ambrosiana per via di un embolo che colpì il suo piede sinistro. Il campione dal «piede gelato» rimase dunque inattivo, e la società nerazzurra, che in campagna acquisti limitò gli ingressi al solo difensore del  Poli, scelse di puntare semplicemente sulla riserva Guarnieri. Nessun ingresso di rilievo neppure per il Bologna campione uscente, che pure aveva salutato Fedullo e Ceresoli.

Il portiere rientrò nell'ambiziosa campagna acquisti del , voluta dall'allenatore Garbutt per sperimentare certe novità in fatto di tattica: perciò furono acquistati il maturo centromediano Battistoni e Gabardo, due dei punti di forza del  rivelazione; per queste cessioni, aggiunte a quella di Cassano al , l'allenatore biancocerchiato Baloncieri si dimise, in aperta polemica con la società. Altri innesti furono effettuati da una  bisognosa di svecchiare la rosa (reintegrato Rava, ingaggiò Capocasale e Bo), dal  desideroso di riscatto (Boniforti, Chizzo e soprattutto Pasinati)  e , che scambiarono alcuni elementi (Michelini e Borsetti passarono ai granata, Brunella andò ai giallorossi).

Novità regolamentare — volta a scongiurare equivoci e scambi di persona — fu la comparsa sul retro delle maglie da gioco dei numeri da 1 a 11, in base al ruolo ricoperto in campo dai calciatori.

Il campionato

Fu nuovamente una outsider a movimentare la prima parte del torneo: il debuttante , infatti, rimase al vertice fino all'ottava giornata; partì bene anche la , allenata dall'esordiente Monti, e favorita dal buon rendimento di Colaussi. A destare la maggiore curiosità nelle prime giornate, però, fu soprattutto la prima squadra di Serie A schierata secondo il sistema, il Genova. La squadra di Garbutt, eletto Battistoni difensore centrale, assimilò presto il modulo e si inserì nelle posizioni di testa, tra le quali si fecero strada in dicembre Bologna e Ambrosiana. Lo 0-0 nello scontro diretto premiò i petroniani, che chiusero in testa l'andata con un punto di vantaggio sui nerazzurri e sul Genova.

L'11 febbraio i liguri annichilirono la  ed affiancarono il Bologna in testa, ma il match della settimana successiva, vinto a Novara, non fu omologato per un errore tecnico dell'arbitro Scarpi. A complicare la corsa del Genova, che aveva perso Battistoni per un grave infortunio, contribuì anche la sconfitta nello scontro diretto del 25 febbraio. A rincorrere il Bologna pensò dunque l'Ambrosiana, impostata sulla difensiva dall'allenatore Cargnelli, che per ottenere i gol preferì l'estro di Demaría e del giovane Candiani al fosforo del maturo Ferrari; otto vittorie consecutive garantirono la conquista del primato dei nerazzurri, che rischiarono però di complicare perdendo la penultima gara sul campo del pericolante Novara. Il 2 giugno, all'atto conclusivo, un gol di Ferraris II decise lo scontro diretto dell'Arena Civica, e i milanesi festeggiarono il quinto scudetto.

Anche la lotta per la salvezza si risolse all'ultima giornata, e fu nuovamente decisivo il quoziente reti, che evitò la retrocessione alla rientrante  e al deludente , condannando oltre al  il Liguria, snaturato dopo la bella sorpresa dell'anno precedente. Capocannoniere, per il secondo anno consecutivo, risultò il milanista Aldo Boffi, con il considerevole bottino di 24 reti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Retrocesso in Serie B 1940-1941.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).
A causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, la Coppa dell'Europa Centrale 1940 non si disputò per decisione del comitato organizzativo che acconsentì comunque alla disputa di una competizione sostitutiva a cui la FIGC non aderì, per cui nessuna squadra italiana prese parte alla Piccola Coppa dell'Europa Centrale 1940 che si svolse in sostituzione del torneo regolare.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Ambrosiana (20)
Minor numero di sconfitte: Bologna (5)
Miglior attacco: Ambrosiana e Genova (56 reti fatte)
Miglior difesa: Ambrosiana e Bologna (23 reti subite)
Miglior differenza reti: Ambrosiana (+33)
Maggior numero di pareggi: Lazio (11)
Minor numero di vittorie: Liguria e Modena (7)
Maggior numero di sconfitte: Modena, Napoli e Novara (15)
Peggiore attacco: Liguria (25 reti fatte)
Peggior difesa: Fiorentina (48 reti subite)
Peggior differenza reti: Liguria (-19)
Partita con più reti: Genova-Novara 5-3 (3ª giornata), Bologna-Genova 5-3 (6ª giornata), Venezia-Genova 2-6 (8ª giornata), Juventus-Bari 6-2 (12ª giornata) e Juventus-Triestina 2-6 (18ª giornata)
Miglior sequenza di partite utili: Bologna (13, dalla 6ª alla 18ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 625 gol (di cui 11 su autorete) da 141 diversi giocatori, per una media di 2,60 gol a partita. Due gare, Milano-Bologna (7ª giornata) e Venezia-Milano (24ª giornata), furono date vinte in entrambi i casi agli ospiti (0-2) in seguito a giudizio sportivo. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 Il Littoriale, annate 1939 e 1940.
 La Stampa, annate 1939 e 1940.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
1939